Blitzer steht für: 

 eine umgangssprachliche Bezeichnung für Geräte zur Geschwindigkeits- oder Rotlichtüberwachung
 Blitzer (Drucktechnik), einen drucktechnischen Fehler, bei dem nach dem Druck Papierweiß an Stellen „aufblitzt“, die eigentlich mit Druckfarbe bedeckt sein sollten
 Blitzer (Meteor), eine Sternschnuppe, deren Richtung genau zum Beobachter zeigt

Blitzer ist der Familienname folgender Personen: 
 Wolf Blitzer (* 1948), US-amerikanischer Journalist und Nachrichtenmoderator 

Siehe auch: